Ел Анхел има више значења:

 Ел Анхел (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Анхел (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Анхел (Парас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Анхел (Атархеа), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Анхел, Парсела Очента и Трес (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Анхел (Комалкалко), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Анхел (Идалго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Анхел (Маинеро), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Анхел, Антонија Мартинез (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Анхел, Хуан Мартинез (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Анхел (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику